Tracey puede significar:

Tracey Sketchit: personaje de animé.

Personas 
 Stan Tracey (1926-2013) pianista inglés.

Autores de nombres científicos 
 John Geoffrey Tracey (1930-2004).